Janina Peszko (ur. 2 czerwca 1933, zm. 2 marca 2007 w Kraczkowej) – polska poetka ludowa, czcicielka Miłosierdzia Bożego, pomysłodawczyni i inicjatorka budowy Doliny Miłosierdzia Bożego w Kraczkowej.

Życiorys 
.

Twórczość 
Pisała wiersze głównie o tematyce religijnej i patriotycznej. Dzięki jej twórczości zostało udokumentowanych wiele wydarzeń zarówno z Kraczkowej jak i okolicy np. odbudowa krzyża ks. Stojałowskiego czy protesty rolników „NSZZ Solidarność” w Rzeszowie. Swoją twórczość upowszechniała publikując w prasie katolickiej, radiu VIA, regionalnej prasie np. „Kraczkowskich Wieściach”, „Parafianinie”, a także podczas recytacji na różnych spotkaniach i uroczystościach. Wydała 14 tomików wierszy, grupując je tematycznie m.in. Maryja naszą Hetmanką, Historia krzyża na Błoniach, Pamiętnik strajkowy (powstanie Solidarności), Golgota Wschodu i zachodu, Nasi wielcy święci. Około 30 wierszy poświęciła papieżowi Janowi Pawłowi II, zgrupowała je w dwóch tomikach: Nie zwykły pontyfikat i Chleb miłości.

Przypisy 

P
P
P
P